ESL One Cologne 2015 foi o 6º campeonato major de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), disputado em Colônia, Alemanha. O prêmio total foi de US$ 250.000,00, sendo destes, US$ 100.000,00 ao primeiro colocado. O streaming on-line foi visto por cerca de 27 milhões de telespectadores, com um pico de 1,3 milhões de espectadores simultâneos. 

Fnatic foi o campeão do evento, ao vencer na final o Team EnVyUs por 16 a 7 no mapa Cobblestone (de_cbble), levando os 100 mil dólares.

Formato 
 Fase Grupo 1
 Formato GSL
 Melhor de um
 Todos os grupos jogam
 Melhor equipe de cada grupo avança para Quartas de finais

 Fase Grupo 2
 Groups avançam de acordo com sua posição na fase anterior
 Melhor de um

 Playoffs
 Eliminação única
 Melhor de três

Playoffs

Ver também 
 DreamHack Winter 2013
 EMS One Katowice 2014
 ESL One Katowice 2015
 MLG Columbus 2016

Ligações externas 
 Página oficial

2015 na Alemanha
Competições de Counter-Strike: Global Offensive